Kateřina Kastilská (kastilsky: Catalina de Castilla; 5. října 1422 – 17. září 1424) byla suo jure kněžnou asturskou a celý život předpokládanou dědičkou kastilského trůnu.

Kateřina se narodila 5. října 1422 v Illescas v Toledu. Byla prvním dítětem krále Jana II. Kastilského a jeho první ženy, Marie Aragonské. Byla pojmenována její tetě a babičce, vévodkyni z Villeny a Kateřině z Lancasteru. V okamžiku jejího narození se stala předpokládanou dědičkou kastilského trůnu. Infantka byla formálně uznána jako následnice trůnu a dne 1. ledna 1423 jmenována Cortesem z Toleda kněžnou asturskou. Předchozím držitelem titulu knížete asturského byl její otec, Jan II. Kastilský.

Kněžna asturská však nežila dostatečně dlouho na to, aby se po svém otci stala královnou Kastilie. Zemřela v Madrigal de las Altas Torres 17. září 1424. Jako dědičku a kněžnu asturskou ji nahradila její mladší sestra, infantka Eleanor. Princezna Kateřina je pohřbená v klášteře Miraflores spolu se svým otcem a nevlastní matkou, Isabelou Portugalskou.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Trastámarové
Kastilské infantky
Asturijská knížata
Narození v roce 1422
Narození 5. října
Úmrtí v roce 1424
Úmrtí 17. září
Pohřbení v klášteře Miraflores
Ženy